Бон-Нуве́ль (; «добрая весть»; «хорошая новость»; религ. «благая весть»; «благовещение»):

 Бон-Нувель (станция метро) — в Париже, по названию церкви.
  (церковь Благовещения Девы Марии; 1854) — в городе Лорьяне, Бретань.
  (1830) — в Париже.

См. также 
 Благовещение Пресвятой Богородицы
 Благовещеньев день